Caiçarense – abitanti di Caiçara (Paraíba)
Caiçarense – abitanti di Caiçara